Пьеро Мериджи (; 12 января 1899, Комо — 29 июня 1982) — итальянский лингвист, исследователь древних языков и письменностей Средиземноморья и Междуречья. Вложил существенный вклад в дешифровку лувийской иероглифики, лидийского и ликийского алфавитов. В 1939 г., ввиду антифашистских взглядов, отстранён от преподавательской деятельности, к которой вернулся лишь в 1949 г. После войны сделал ряд важных публикаций по критскому письму, кипро-минойскому письму, эламскому линейному письму (в последнем ему удалось расшифровать несколько знаков).

Основные труды 
 Bilancio della prima meta della bilingue eteo-cananea di Karatepe e le iscrizioni di Boybypinari, 1951.
 Schizzi dell’anatolico, Roma, accademia nazionale dei Lincei, 1980.
 Il minoico B e greco?, Salamanca, Consejo superior de investigaciones cientificas, Colegio trilignue de la Universidad, 1954.
 Schizzo grammaticale dell’anatolico, Roma, Accademia nazionale dei Lincei, 1980.
 I testi neoetei piu o meno completi, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1967.
 Grammatica, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1966.
 Manuale di eteo geroglifico, Roma, Edizioni dell'Ateneo.
 Il cilindro ciprominoico d' Encomi e il disco di Festo, Istanbul, Nederlands Historisch-archaeologisch Instituut…, 1974.
 Sulla semantica, Torino, Loescher, 1934.
 Le iscrizioni storiche in eteo geroglifico, Pisa, Goliardica, 1953.
 La ricostruzione di Kargamis, Roma, G. Bardi, 1954.
 Das Minoische B nach Ventris' Entzifferung , Gottingen, Vandenhoeck et Ruprecht, 1954.
 Primi elementi di minoico A. suplemento a Minos, Salamanca, Cons. sup. de Investigaciones Cientificas, Col. Tril. de la Univer., 1956.
 La scrittura proto-elamica, Roma, Accademia nazionale dei Lincei, 1971.
 Per un glossario italiano dell’eteo geroglifico, Firenze, Olschki, 1954.
 Hieroglyphisch-hethitisches Glossar, Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1962.

Примечания

Литература 
 In memoria di Piero Meriggi. 1899—1982, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1984.
 Studi in onore di Piero Meriggi , Pavia, Athenaeum, 1969.
 Studia mediterranea Piero Meriggi dicata, Pavia, Aurora edizioni, 1979.

Ссылки 

Лингвисты Италии
Дешифровка забытых письменностей